Pó, um sólido seco a granel composto de uma grande quantidade de partículas muito finas
Poeira, uma quantidade de pequenas partículas de variadas origens, estruturas e composições, que se depositam a partir da suspensão pelo ar
Ou ainda:
Rio Pó, um rio italiano
Cocaína - chamada vulgarmente de "pó"

Localidades

Pó (Bombarral)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos